Лев Абрамович Чезза (настоящая фамилия Кац; 29 апреля 1914, Кишинёв Бессарабской губернии — 17 октября 1980, там же) — молдавский советский , , критик.  (1960), профессор Кишинёвского государственного университета.

Биография 
Лев Кац родился в Кишинёве, закончил румынскую гимназию там же. В 1939 году окончил литературно-философский факультет Ясского университета. С присоединением Бессарабии к СССР в 1940 году вернулся в Кишинёв, работал учителем. В годы Великой Отечественной войны — преподавал в средней школе в Грузии.

Под своим настоящим именем (Лев Абрамович Кац) начиная с 1945 года преподавал на кафедре общей литературы в Кишинёвском государственном педагогическом институте имени Иона Крянгэ и с 1960 года — в Кишинёвском государственном университете.

Л. А. Чезза — автор многочисленных работ на русском и молдавском языках в области изобразительного искусства Молдавии, классической молдавской литературы, пушкинистики, в том числе «Изобразительное искусство Молдавии» (1958), «Алексей Александрович Васильев» (1959), «Клавдия Семёновна Кобизева» (1959), «Моисей Ефимович Гамбурд» (1959), «Творчество Караджале» (1961), «Плоды с дерева дружбы. Очерки о молдавском искусстве» (1964), «Молдавская живопись» (1966), «Ион Дорофеевич Жуматий» (1970), «Моменты всемирной литературы» (1970). Составитель посмертного сборника избранной поэзии Д. Я. Ветрова (1964), переводчик его произведений на русский язык.

Семья 
 Жена — Хая Ароновна Мирская-Кац (1915—1982), врач. 
 Шурин — молдавский географ, краевед и педагог Давид Аронович Мирский, автор учебников и методических разработок по географии Молдавской ССР.

Книги 
 Изобразительное искусство Молдавии (с М. Я. Лившицем). Кишинёв: Шкоала советикэ, 1958.
 Алексей Александрович Васильев. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1959.
 Клавдия Семёновна Кобизева. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1959.
 Моисей Ефимович Гамбурд. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1959.
 Октав Бэнчилэ. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1959.
 Творчество Караджале (1852—1912). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1961.
 Плоды с дерева дружбы. Очерки о молдавском искусстве. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1964.
 Пиктура молдовеняскэ (Молдавская живопись, на молдавском языке). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1966.
 Ион Дорофеевич Жуматий. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970.
 Моментеле але литературий универсале (Моменты всемирной литературы, на молдавском языке). Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1970.

Примечания 

Родившиеся в Кишинёве
Родившиеся в Бессарабии
Выпускники Ясского университета
Преподаватели Государственного университета Молдовы
Преподаватели Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ
Литературоведы Молдавии
Литературоведы СССР
Искусствоведы СССР
Искусствоведы Молдавии
Литераторы, известные под псевдонимами
Доктора филологических наук